Фили́пп (; ? — ) — антипапа, монах из монастыря Св. Вита на Эсквилине, назначенный на должность папы лангобардцами и правивший всего один день (31 июля 768 года). После того, как церковные иерархи отказались признать его, а римская партия взялась за оружие, Филипп немедленно вернулся (или был выслан) обратно в свой монастырь, однако через год все равно был приговорён к смерти при папе Стефане III.

Ссылки 
 http://monarchy.nm.ru/vatican/philippus_antipope.html

Антипапы
Церковные деятели VIII века